Beauford peut faire référence à plusieurs choses ou personnes.

Patronyme 

 Carter Beauford, un batteur américain.
 Clay Beauford, un officier de l'armée américaine.

Prénom 

 Beauford Delaney, un peintre américain.
 Beauford H. Jester, un homme politique américain.
 Beauford T. Anderson, un homme politique et militaire américain.

Toponyme 

 Beauford Park en Australie.

Entreprises 

 Beauford est un constructeur automobile britannique.

Homonymie